Коререпе има више значења:

 Коререпе, Ел Гаљо (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Коререпе, Ла Уерта (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику